Libelium es una empresa tecnológica española, fundada en Zaragoza en 2006. 

Diseña y fabrica hardware y un kit completo de desarrollo de software (SDK) para redes de sensores inalámbricos para que integradores de sistemas, ingeniería y consultorías puedan ofrecer soluciones confiables de internet de las cosas (IoT, Internet of Things), M2M y smart cities con un tiempo mínimo de comercialización.

Historia 
Libelium se constituyó en noviembre de 2006 como una spin-off de la Universidad de Zaragoza por Alicia Asín y David Gascón para desarrollar tecnología capaz de monitorizar de manera inalámbrica cualquier tipo de parámetro ambiental.

El mercado de la adquisición de datos no era nuevo, pero sí la posibilidad de realizar estas medidas de manera inalámbrica con dispositivos alimentados por baterías, de manera que los costes de instalación fueran menores.

La idea surge ante la observación del crecimiento de tecnologías inalámbricas en el mercado, por la facilidad de instalación que tienen y el consiguiente ahorro en costes. Por otra parte, cada vez se le da más importancia a monitorizar todo tipo de procesos, debido a la importancia que se da a la calidad, y a los elevados costes que implica cometer fallos en ellos. 

En 2009 sacaron al mercado Waspmote, una plataforma de sensores versátil y horizontal para desarrollar proyectos basados en el Internet de las Cosas. Sobre esta plataforma se podían conectar hasta 120 placas de sensores para diseñar y desarrollar soluciones IoT para numerosas aplicaciones:  CO, CO2, humedad del suelo, detector de movimiento PIR, humedad, temperatura, pH, luminosidad, etc. 

En 2012 lanza Plug & Sense!, la versión encapsulada de Waspmote para soluciones IoT profesionales que ha ido evolucionando conforme crecía el mercado del Internet de las Cosas.

En junio de 2021, Libelium amplió su capital con la inversión de Axon Partners Group. 

Un año después, en junio de 2022, Libelium adquiere la empresa murciana HOPU, una compañía referente en el desarrollo de soluciones de Calidad de Aire, Ciudades Inteligentes e Infraestructuras. La operación forma parte del plan de crecimiento orgánico e inorgánico que Libelium inició tras la entrada en el accionariado de Axon Partners en junio de 2021.

Referencias 

 Directorio de empresas CEEI Aragón
 Libelium lanza al mercado su nueva idea en Ehealth. Expansión

Enlaces externos 
 Sitio web oficial. 
 Directorio de empresas CEEI Aragón
 Libelium gana el premio nacional de informática. El Mundo
 Libelium cumple 10 años con el objetivo de asentar su tecnología en Asia y América. El economista
 Libelium, reyes del sensor. El País
 Libelium compra HOPU para crecer en el sector de las smart cities El Economista

Internet de las cosas
Tecnología
Empresas multinacionales con sede en España